Carmiano, comune in provincia di Lecce
Carmiano, frazione di Vigolzone, in provincia di Piacenza
Carmiano, frazione di Cervino, in provincia di Caserta
Carmiano, frazione di Gragnano, nella città metropolitana di Napoli
Villa Carmiano, villa del I secolo a.C. rinvenuta nel comune di Gragnano 
Diocesi di Carmeiano, sede vescovile soppressa della Chiesa cattolica